Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1960 s-a desfășurat în perioada 11 - 23 octombrie 1964, la Tokyo în Japonia. Au fost 10 probe sportive, în care au participat 269 de concurenți din 56 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Uniunea Sovietică, Polonia și Italia.

Podium

Clasament medalii 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1964
1964